Хапоель Тель-Авів () — ізраїльський футбольний клуб із Тель-Авіва.

Досягнення 
 Чемпіонат Ізраїлю:
 Чемпіон (13): 1934, 1935, 1938, 1940, 1943, 1957, 1966, 1969, 1981, 1986, 1988, 2000, 2010
 Віце-чемпіон (13): 1950, 1961, 1963, 1970, 1973, 1980, 1998, 2001, 2002, 2006, 2009, 2011, 2012
 Кубок Ізраїлю: 
 Володар (15): 1928, 1934, 1937, 1938, 1939, 1961, 1972, 1983, 1999, 2000, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012
 Фіналіст (9): 1933, 1941, 1967, 1981, 1982, 1988, 1994, 2008, 2021
 Володар Кубка ізраїльської ліги (Кубка Тото): 2002
 Переможець Ліги чемпіонів АФК: 1967

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт клубу , 

Футбольні клуби Ізраїлю
Футбольні клуби, засновані 1923
Спорт у Тель-Авіві